Ukšići (Foča-Ustikolina, BiH)
Ukšići (Trebinje, BiH)